Conceição do Mato Dentro (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Conceição do Mato Dentro (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais